Kvalifikationen til Sanistål Ligaen 2001-02 var en turnering, hvor tre hold spillede om to ledige pladser i Sanistål Ligaen 2001-02. Turneringen blev spillet i perioden 27. februar - 25. marts 2001, og den havde deltagelse af det hold fra Codan Ligaen 2000-01, der ikke kvalificerede sig til DM-kvartfinalerne, Herlev IK, og de to bedste oprykningsberettigede hold fra 1. division i ishockey 2000-01, Hvidovre IK og Gladsaxe SF.

Resultatet blev, at Herlev IK sikrede sig endnu en sæson i ligaen, mens Hvidovre IK rykkede op i ligaen.

Resultater 

De tre hold spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 8 kampe til hvert hold.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Politiken, 26. februar - 26. marts 2001.

Noter 

Ishockey i 2001
Superisligaen